Кисиль — фамилия.
 Кисиль, Пелагея Даниловна (род. 1927) — колхозница, звеньевая свиноводческого совхоза Чернобаевского района Министерства совхозов СССР, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Кисиль, Руслан Сергеевич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник клуба «Ильичёвец».
 Кисиль, Юрий (род. 1995) — канадский пловец.